A Putnam szó jelentései:

Személynevekben

Robert D. Putnam amerikai szociológus, politológus
Hilary Putnam amerikai filozófus
Herbert Putnam, a Library of Congress egykori vezetője,
Seth Putnam, amerikai zenész

Cégnévben
Putnam Investments Ltd. amerikai pénzügyi cég

Földrajzi nevekben (USA)

Putnam (Alabama)
Putnam (Connecticut)
Putnam (Texas)